denar – waluta Macedonii Północnej
 Marecka Kolej Dojazdowa – kolej kursująca na trasie Warszawa–Marki–Radzymin
 Mławska Kolej Dojazdowa – kolej wąskotorowa
 MKD – jeden z systemów montażu samochodów